Pluggable Authentication Modules
 Пептідилгліцин alpha-amidating monooxygenase